Штефи Граф је четврти пут освојила турнир. У финалу је савладала Аранчу Санчез Викарио са 6:0, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1994.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно